Majar je lakko:
 
 Majar, priimek več znanih ljudi
 Majar, naselje na Hrvaškem
 Majar, bitja iz Tolkienove mitologije